Lockheed F-22 Raptor – współczesny amerykański samolot myśliwski
 76 mm armata dywizyjna wz. 1936 (F-22) – sowiecka armata polowa z okresu międzywojennego
 76 mm armata dywizyjna wz. 1939 (F-22 USW) – sowiecka armata polowa produkowania w latach 1939–1941
 F-22 (psychodelik) – substancja psychoaktywna z grupy fenyloetyloamin